Personnages de la série de science fantasy La Ballade de Pern de l'écrivain Anne McCaffrey

Huitième Intervalle et neuvième Passage des Fils

Personnages principaux 
Lessa, maîtresse de la reine dragon Ramoth, Dame du Weyr de Benden et descendante de la lignée de Ruatha
F'lar (Fallaron), maître du dragon-bronze Mnementh, Chef du Weyr de Benden, compagnon de Lessa
F'nor (Famanoran), maître du dragon brun Canth, demi-frère de F'lar
Jaxom, maître du dragon blanc Ruth, Seigneur de Ruatha
Robinton, Maître-Harpiste de Pern, maître du lézard de feu bronze Zair
Menolly, Harpiste, maîtresse de dix lézards de feu
Sebell, Harpiste, maître de la reine lézard de feu Kimi, compagnon de Menolly
Piemur, Harpiste, maître de la reine lézard de feu Farli, explorateur du continent méridional, ami de Menolly et Sebell

Weyrs 
Brekke, maîtresse de la reine Wirenth (décédée), compagne de F'nor
C'gan, maître du bleu Tagath, premier chevalier-dragon à décéder au début du Passage
D'ram, maître du bronze Tiroth, Ancien, Chef du weyr d'Ista puis Chef du Weyr Méridional
F'lon (Falloner), maître du bronze Simanith, Chef du Weyr de Benden avant R'gul, père de F'lar et de F'nor, ami de Robinton
F'lessan (Felessan), maître du bronze Golanth, fils de F'lar et de Lessa
Jora, maîtresse de la reine Nemorth, Dame du Weyr de Benden avant Lessa
Kylara, maîtresse de la reine Prideth (décédée), demi-sœur du seigneur Larad de Telgar, Dame du Weyr Méridional
Manora, Intendante de Benden, mère de F'nor
Mardra, maîtresse de la reine Loranth, Ancienne, Dame du Weyr de Fort puis du Weyr Méridional
Mirrim, maîtresse de la verte Path, pupille de Brekke, compagne de T'gellan, puis Dame du Weyr Oriental
N'ton (Naton), maître du bronze Lioth, Chef du Weyr de Fort
R'mart, maître du bronze Branth, Chef du Weyr de Telgar
R'gul (Rangul), maître du bronze Hath, Chef du Weyr de Benden après F'lon et avant F'lar
T'bor, maître du bronze Orth
T'gellan, maître du bronze Monarth, compagnon de Mirrim
T'ron, maître du bronze Fidranth, Ancien, Chef du Weyr de Fort, puis du Weyr Méridional

Ateliers 
Domick, Harpiste, Maître de Composition
Fandarel, Maître Forgeron, grand-père de Jancis
Idarolan, Maître Pêcheur
Jancis, Compagnon Forgeron, petite-fille de Fandarel, compagne de Piemur
Jerint, Maître Harpiste, fabriquant les instruments
Nicat, Maître Mineur
Norist, Maître Verrier
Oldive, Maître Guérisseur, bossu
Tagetarl, Compagnon Harpiste
Wansor, forgeron des étoiles

Forts 
Aramina, épouse de Jayge, dame du Fort de la Rivière Paradis, elle pouvait entendre tous les dragons, mère de Readis
Asgenar, seigneur de Lemos
Begamon, Seigneur de Nerat, exilé après son implication dans l'enlèvement de Robinton
Corman, Seigneur de Keroon
Fax, Seigneur de sept forts : Hautes Terres, Nabol, Crom, Ruatha... conquis par la force pour la plupart. Père de Jaxom. Tué par F'lar.
Gemma, Dame de Crom, épouse de Fax, mère de Jaxom
Groghe, Seigneur de Fort, maître de la reine lézard de feu Merga
Jayge Lilcamp, Nomade, puis seigneur du Fort de la Rivière Paradis sur le continent Méridional, époux d'Aramina, père de Readis
Larad, Seigneur de Telgar
Warder Lytol (Lytonal puis L'tol puis Lytol), ancien chevalier-dragon de Larth, puis tisserand, avant de devenir Régent de Ruatha pendant la minorité de Jaxom
Meron, Seigneur de Nabol
Oterel, Seigneur de Tillek
Raid, Seigneur de Benden
Readis : il y a deux Readis. Le premier, oncle de Jayge, est un renégat de la bande de Thella. Le deuxième, fils de Jayge, est dolphineur.
Sharra, sœur de Toric, épouse de Jaxom
Sifer, Seigneur de Bitra
Thella, demi-sœur de Larad de Telgar, chef d'une bande de renégats, autoproclamée « Dame Sans Fort », elle cherche à enlever Aramina
Toric, Seigneur du Fort Méridional
Yanus, Seigneur du Fort de mer du Demi-Cercle, père de Menolly et Alemi

Sixième Passage

Weyrs 
B'lerion, maître du bronze Nabeth, amoureux d'Oklina
Leri, reine Holth, ancienne Dame du Weyr de Fort
M'tani, maître du bronze Hogarth, Chef du Weyr de Telgar, il refusera son aide à Moreta pour lutter contre l'épidémie
Moreta, reine Orlith, Dame du Weyr de Fort
Sh'gall, maître du bronze Kadith, Chef du Weyr de Fort

Ateliers 
Capiam, Maître Guérisseur
Desdra, guérisseuse
Tirone, Maître Harpiste de Pern

Forts 
Alessan, seigneur de Ruatha
Nerilka, fille de Tolocamp, épouse d'Alessan après la mort de Moreta
Oklina, sœur d'Alessan, puis Dame du Weyr, maîtresse de la reine Hannath
Tolocamp, Seigneur de Fort

Premier Passage 
Paul Benden, amiral pendant le voyage emmenant les colons sur Pern, puis personnage important et renommé après l'atterrissage.
Emily Boll
Sean Connell, maître du bronze Carenath, premier chevalier-dragon de Pern, Chef du Weyr de Fort, compagnon de Sorka
Peter "Red" Hanrahan, père de Sorka, fondateur du Fort de Ruatha
Sorka Hanrahan, maîtresse de la reine Faranth, première Dame du Weyr, dame du Weyr de Fort, compagne de Sean
Sallah Telgar, pilote, décédée, épouse de Tarvi Andiyar
Tarvi Andiyar, prendra le nom de Telgar après la mort de sa femme, premier Seigneur de Telgar
Torene, maîtresse d'Amaranth, Dame du Weyr de Benden
Avril Bitra, pilote venue sur Pern en quête de pierres précieuses et de richesses. Elle a tué Sallah Telgar lors de sa fuite de Pern.

La Ballade de Pern
Ballade de Pern